L'édition 2013 du tournoi de tennis de Munich se déroule du  au  sur terre battue en extérieur. Elle appartient à la catégorie ATP 250. Tommy Haas remporte l'épreuve en simple, Jarkko Nieminen et Dmitri Toursounov celle en double.

Faits marquants

Sponsor 
Le tournoi de sépare de son  principal : Atlanticlux, l'édition se nomme cette année le BMW Open.

Lauréats 
Tommy Haas remporte son  en simple en battant en finale le tenant du titre Philipp Kohlschreiber. L'Allemand décroche ainsi son  sur terre battue.

En double, Jarkko Nieminen et Dmitri Toursounov remportent leur  ensemble en battant en finale Márcos Baghdatís et Eric Butorac. Il s'agit respectivement de leur  et  dans la discipline.

Primes et points 

NB : Si une tête de série est éliminée dès son entrée en lice, elle remporte les points d'une défaite au , même si elle en a été exemptée.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Munich
 Saison 2013 de l'ATP
 Tournois ATP 250

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
 

ATP 2013
Munich
Tennis en Allemagne en 2013
Tennis en avril 2013
Tennis en mai 2013